La mer de Marmara, ancienne Propontide, relie la mer Égée et la mer Noire.
 L'île de Marmara, ancienne Proconnèse, est une île située en mer de Marmara.
 Marmara Voyages est un voyagiste.
 Marmara est une ville et un district de la province turque de Balıkesir.
Opération Marmara est une bande dessinée de Sir Arthur Benton.